Jan Vodňanský je jméno více osobností:

 Jan Vodňanský (1941–2021) – básník, spisovatel, písničkář
 Jan Campanus Vodňanský, Jan Vodňanský nebo Jan z Vodňan, řečený Campanus (1572–1622) – humanista, spisovatel a rektor pražské univerzity
 Jan Vodňanský (Aquensis), někdy Jan Bosák (asi 1460 – po 1534) – bosák, náboženský spisovatel a lexikograf